83-й чемпионат Украины по шахматам проходил во Львове с 10 по 22 ноября.

Регламент 
 Главный судья: международный арбитр: О. Г. Товчига
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Опоздание на партию не более 15 минут.
 Делёж мест:
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 результат личной встречи;
 количество побед;
 плей-офф.

Участники 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2014 года
²) метод квалификации

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте The Wеек in Chess 

Чемпионаты Украины по шахматам
Ноябрь 2014 года
2014 год в шахматах
Спорт на Украине в 2014 году
Спортивные соревнования во Львове